Esistono più comuni francesi con questo nome

Germigney – Giura
Germigney – Alta Saona